Диа́на Расимовичю́те-Брице (; ) — литовская биатлонистка и лыжница, двукратная серебряная призёрка чемпионата Европы 2010 года. Дебютировала в Кубке мира по биатлону в сезоне 2000/2001 годов. Первые очки в зачёт Кубка мира по биатлону набрала в сезоне 2005/2006 годов. В июле 2014 года вышла замуж за бывшего латвийского биатлониста, а ныне её тренера в сборной Литвы Илмарса Брициса.

В сезоне 2018/19 годов завершила карьеру, в возрасте 35 лет.

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх

Участие в чемпионатах мира

Участие в чемпионатах Европы

Карьера в Кубке мира 
 Дебют в кубке мира — в возрасте 16 лет и 10 месяцев — 13 января 2001 года в спринтерской гонке в Рупольдинге — 98 место из 100 участнииц.
 Первое попадание в очковую зону — 16 февраля 2006 года 18 место в спринтерской гонке на Олимпиаде в Турине.

Общий зачет в Кубке мира 
 2011/12 — 46-е место (119 очков)
 2010/11 — 83-е место (19 очков)
 2009/10 — 49-е место (97 очков)
 2008/09 — 56-е место (94 очка)
 2007/08 — 68-е место (12 очков)
 2006/07 — 59-е место (24 очка)
 2005/06 — 63-е место (17 очков)

Примечания 

Биатлонисты Литвы
Лыжники Литвы
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года